Smičiklas ist der Familienname folgender Personen:
 Đorđe Smičiklas (1815–1881), Bischof von Križevci
 Gabrijel Smičiklas (1783–1856), Bischof von Križevci
 Tadija Smičiklas (1843–1914), kroatischer Historiker, Schriftsteller und Politiker